Pločnik est un toponyme qui peut désigner :

Pločnik, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Pločnik, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;

Pločnik, un village situé dans la municipalité de Ćićevac, district de Rasina ;
Pločnik, un village situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Pločnik, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.